Евгений Николаевич Григорьев () — советский российский актёр театра и кино.

Биография 
С 1936 года играл на сцене Мурманского областного драматического театра (филиале БДТ).

Дебютировал в кино в 1940 году. Снялся в 27 кинолентах. Занимался озвучиванием иностранных фильмов.

Избранная фильмография 
  — Разгром Юденича — Лихтерман
  — Котовский — селянин (в титрах не указан)
  — Секретарь райкома — Василий Глущенко (в титрах не указан)
  — Славный малый — Пётр Семенович Невский, командир партизанского отряда
  — Кутузов — партизан
  — Она защищает Родину — партизан (в титрах не указан)
  — Небо Москвы — лётчик
  — Родные поля — колхозник
  — Клятва — рабочий (в титрах не указан)
  — Поезд идёт на восток — сибиряк-пассажир в вагоне-ресторане (в титрах не указан)
  — Сказание о земле Сибирской — посетитель чайной (в титрах не указан)
  — Его время придёт — Николай Алексеевич
  — Девочка ищет отца — Константин Львович, фельдшер
  — Либерал (короткометражный) — Велелептов, высокий чин, начальник Понимаева
  — Анафема (короткометражный) — господин в храме
  — Люблю тебя, жизнь! — член парткома
  — Вечера на хуторе близ Диканьки — эпизод
  — Никогда — Гарпищенко
  — Улица младшего сына — Ланкин, подпольщик
  — Ждите нас на рассвете — эпизод
  — Мандат — крестьянин
  — Трудный путь
  — Зимнее утро — ''Иван Лукич, управдом
  — Тревожные ночи в Самаре

Примечания

Ссылки 
 Евгений Григорьев

Персоналии:Мурманский областной драматический театр